Next puede hacer mención a:
 Next (película),  película de ciencia ficción de 2007.
 NeXT, antigua compañía de computadoras, adquirida por Apple Inc.
 NEXT: un acrónimo empleado en redes informáticas, Near end crosstalk o paradiafonía.
 Next (programa), un programa de televisión emitido por MTV.
 Next (novela), una novela escrita por Michael Crichton.
 Next (álbum de Sevendust), álbum de la banda estadounidense Sevendust.
 Next (álbum de Journey), álbum del grupo estadounidense Journey.
 Next (multinacional), multinacional textil británica.

Enlaces externos